Alleluia – parola utilizzata nelle liturgie religiose cristiane ed ebraiche
Alleluia – canzone natalizia delle "Football Stars" del 1986
Alleluia – singolo di Shiva del 2022
Gli Alleluia – gruppo musicale beat italiano
Movimento dell'Alleluia – movimento religioso italiano del 1233
 Alleluja! (Hallelujah), film del 1929 di King Vidor

Pagine correlate
Hallelujah (disambigua)